Morse [mórs] ima več pomenov.

Osebnosti 
 Harold Calvin Marston Morse (1892—1977), ameriški matematik.
 Philip McCord Morse (1903—1985), ameriški fizik.
 Samuel Finley Breese Morse (1791—1872), ameriški izumitelj in slikar.

Drugo 
 Morsejev potencial (po P. Morseju).
 Morsejeva abeceda (po S. Morseju).